Майкл Лернер (, род. 22 июня 1941, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский актёр. Номинант на премию «Оскар».

Биография 
Майкл Лернер родился в Бруклине, Нью-Йорк, в семье румынских евреев, в семье Бланш и Джорджа Лернеров, рыбака и продавщицы антиквариата. У Лернера есть младший брат Кен и племянник Сэм Лернер, оба актёры. Вырос в Бенсонхерсте и Ред-Хуке в Бруклине.

Лернер получил высшее образование в Бруклинском колледже и планировал стать профессором английского языка, пока не получил престижную стипендию Фулбрайта. Получив стипендию, Лернер отправился в Лондон, где обучался в Лондонской академии музыки и драматического искусства. Затем он был приглашен в Американский театр-консерваторию в Сан-Франциско. Позже Лернер переехал в Лос-Анджелес и стал сниматься в кино.

В 1992 году был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Бартон Финк». Также снимался в таких фильмах, как «Почтальон всегда звонит дважды», где сыграл Катца, «Годзилла», где сыграл мэра Эберта, «Эльф», «Серьёзный человек», «Белоснежка: Месть гномов», «Люди Икс: Дни минувшего будущего».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Лафайет (Нью-Йорк)